Vičinato ima više značenja:
 Vičinato (Alesandrija)
 Vičinato (Peruđa)
 Vičinato (Pezaro i Urbino)